

Wetenschap
 zin (logica), betekenis in de logica
 zin (taalkunde), ook wel volzin, reeks woorden in een grammaticaal verband, die daarmee samen een betekenis hebben als taaluiting
 nut (economie), toegevoegde waarde
 in de fysiologie, neurologie e.d.: datgene dat waargenomen wordt met een zintuig

Samenstellingen
 zin van het leven, de diepere betekenis waar het leven al dan niet mee is beladen 
 zingeving, datgene dat zin aan iemands leven geeft

Aardrijkskunde
 Zinwoestijn, woestijn in de Negev (Israël)

Overige betekenissen
 lust, verlangen om een behoefte te bevredigen zoals in "ik heb er zin in"
 het doel (doelstelling) of de bestaansreden van iets
 Zin (tijdschrift), een Nederlands maandblad
 Zin (krant), een wekelijks verschijnende krant van de voormalige Industriebond FNV
 ZIN, het Zorginstituut Nederland 
 Zin (album), een album van Bastiaan Ragas uit 2007